Danseong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Danseong-myeon, Danyang-gun, socken i Danyang-gun, Norra Chungcheong, 
 Danseong-myeon, Sancheong-gun, socken i Sancheong-gun, Södra Gyeongsang,